

Cinema
Skylark – film del 1941 diretto da Mark Sandrich

Televisione
Sarah: l'allodola (Skylark) – film televisivo del 1993 diretto da Joseph Sargent

Musica
Skylark – gruppo musicale italiano
Skylark – gruppo musicale canadese
Skylark – brano musicale del 1942 scritto da Johnny Mercer e Hoagy Carmichael
Skylark – album di Paul Desmond del 1974
Skylark – album di Shirley Scott del 1991
Skylark – album di George Cables Trio del 1996